Cerisay est le patronyme d'une famille de la noblesse normande du Cotentin.

 Guillaume de Cerisay, personnalité du , seigneur, vicomte, baron, bailli, écuyer, magistrat, protonotaire, greffier au Parlement, procureur général, maire, gouverneur, ambassadeur, Conseiller du roi, secrétaire du roi, trésorier de France.

 Pierre de Cerisay dit l'Aîné ou encore Pierre I de Cerisay, homme d'Église et conseiller au Parlement. Frère aîné de Guillaume de Cerisay.

 Christophe de Cerisay, (), fils de Guillaume de Cerisay, seigneur normand, baron de Normandie, bailli du Cotentin et chambellan du roi Charles VIII.

 Pierre II de Cerisay, fils de Guillaume de Cerisay, magistrat, protonotaire et secretaire du roi, seigneur et baron de La Rivière, et greffier, conseiller et procureur au Parlement.

 Nicolas de Cerisay, grand bailli du Cotentin et prévôt de Normandie.